Casa Universitarilor se poate referi la:
 Casa Universitarilor din București
 Casa Universitarilor din Cluj-Napoca